Берёзовское — село в Шарыповском районе Красноярского края России. Административный центр Берёзовского сельсовета.

География 
Село расположено в 50 км к северу от районного центра Шарыпово на реке Берёзовка (приток Чулыма).

История 
Основано в 1790 г. В 1926 году состояло из 490 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Берёзовского сельсовета и Берёзовского района Ачинского округа Сибирского края.

В 1963—1981 село в составе Назаровского района. С 1981 село в составе Шарыповского района.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 772 мужчины и 886 женщин из 1658 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района
Бывшие районные центры Красноярского края